Капская хамезаура () — вид ящериц из семейства поясохвостов.

Общая длина достигает 70 см. Окраска спины коричневого цвета, брюхо светлее. Конечности редуцированные, более развиты задние лапы. Туловище стройное, напоминает змеиное. Значительную часть тела составляет хвост, причём он довольно ломкий.

Любит каменистые степи. Быстро передвигается по саванне и среди камней. Прячется в норах или щелях. Питается насекомыми и другими беспозвоночными.

Яйцеживородящая ящерица. Самка рождает 3—17 детёнышей.

Вид распространён в Южно-Африканской Республике, Мозамбике, Анголе, Республике Конго, Танзании, Кении, Свазиленде.

Подвиды 
Известны три подвида капской хамезауры:

 C. a. anguina — этот подвид был впервые описан Карлом Линнеем в 1758 году.

 C. a. tenuior — впервые описан Альбертом Гюнтером в 1895 году.

 C. a. oligopholis — впервые описал бельгийский герпетолог  в 1964 году.

Охранный статус 
В Красной книге ЮАР и в Красной книге МСОП вид не значится. Тем не менее, в Красной книге Свазиленда вид числится и имеет статус «угрожаемый» (Near Threatened), как и близкий вид  .

Примечания 

Животные, описанные в 1758 году
Поясохвосты
Пресмыкающиеся Африки